

Pessoas
Charles Frédéric Girard

Localidades
Girard (Geórgia)
Girard (Illinois)
Girard (Kansas)
Girard (Ohio)
Girard (Pensilvânia)
Girard (Texas)

Desambiguação